Али Мухаммед Бакир ан-Нимр () — житель Саудовской Аравии, который, будучи подростком, участвовал в массовых демонстрациях 2011—2012 в ходе Арабской весны. Был арестован в феврале 2012 и приговорён к смертной казни в мае 2014. С 23 сентября 2015 года ожидает ратификации приговора королём Салманом ибн Абдул-Азиз Аль Саудом. Приговор будет осуществлён через обезглавливание и распятие. После обезглавливания тело будет выставлено напоказ в деревянной раме.

Эксперты Организации Объединённых Наций сочли суд над ан-Нимром несправедливым и призвали остановить исполнение приговора. С аналогичным призывом выступили президент Франции Франсуа Олланд и премьер-министр Мануэль Вальс. Позднее к ним присоединилась Великобритания.

Правозащитники утверждают, что его признательные показания были добыты с применением пыток, а на момент совершения вменяемого преступления он был несовершеннолетним подростком, что делает его казнь незаконной.

Являлся племянником шиитского богослова и активиста шейха Нимра Бакира ан-Нимра, который был казнён 2 января 2016 года.

См. также 
 Смертная казнь в Саудовской Аравии
 Нимр ан-Нимр
 Исраа аль-Гомгам

Примечания

Ссылки 
  (2015)
 Саудиты хотят обезглавить демонстранта  (2015)
 Лимонов: Готовятся распять (!) (2015)
 Франсуа Олланд попросил саудовцев не казнить диссидента (2015)
 Мать приговоренного к распятию саудовца умоляет Обаму вмешаться («The Guardian», Великобритания)  (2015)

Диссиденты Саудовской Аравии
Лица, признанные узниками совести организацией Amnesty International в Саудовской Аравии
Приговорённые к смертной казни